Kvarto ima više značenja:
 Kvarto (Forli-Čezena)
 Kvarto
 Kvarto (Pjačenca)